Готтфрид () — немецкое личное имя и фамилия. Состоит из двух частей: Gott (Бог) и Fried (). 

Кроме немецкого, в искажённом виде существует также и в других европейских языках, в частности во французском в виде Geoffrey, Geoffroy (Жоффре, Жоффруа), откуда после норманнского завоевания перешло в английский в виде Geoffrey (Джеффри), а также в искажённом виде Jeffry (Джеффри) и уменьшительном Jeff (Джефф). Также из англосаксонского субстрата перешло в английский язык в виде английской фамилии Godfrey (Годфри).

Фамилия
 Готтфрид, Брайан (род. 1952) — американский теннисист, спортивный функционер и тренер.
 Готтфрид, Гилберт (1955—2022) — американский комик.
  (род. 1966) — американский юрист.
  (род. 1964) — американский баскетбольный тренер.
  (1933—2014) — американский критик, колумнист и писатель.
  (род. 1941) — американский политический философ, историк, колумнист, профессор.

См. также 
 Годфри — англизированная форма этой же фамилии.
 Готфрид
 Гёц — уменьшительная форма имени.
 Аптека Готтфрида